История почты и почтовых марок Французских Южных и Антарктических территорий (сокращённо ФЮАТ;  — TAAF; известных также как Французские Южные территории и Французские Австральные и Антарктические земли), связана с политикой Франции в отношении этой территории. Французские Южные и Антарктические территории — французская заморская территория, в состав которой входят Земля Адели в прибрежной Антарктике и несколько островов в южной части Индийского океана: острова Крозе, Кергелен, Амстердам и Сен-Поль. Территория была создана 6 августа 1955 года, до того все они были зависимыми территориями Мадагаскара.

Развитие почты 
С 1906 по 1926 год на островах Кергелен использовались почтовые марки Франции, которые гасились печатью резидента. Известно, что письма оттуда пересылались через Мадагаскар, Кейптаун и Дурбан в Южной Африке, а также через Банбери в Австралии.

На ФЮАТ с 1948 года по 1955 год в обращении использовались почтовые марки Мадагаскара. 6 августа 1955 года, в связи с грядущим обретением Мадагаскаром независимости, были созданы ФЮАТ как отдельное образование.

ФЮАТ были под управлением Франции до 2004 года. С этого времени они находятся в ведении острова Реюньон в Индийском океане, заморского департамента Франции.

Выпуски почтовых марок

Первые почтовые марки 
26 октября 1948 года, в ознаменование открытия Земли Адели в 1840 году Жюлем Дюмон-Дюрвилем и с целью обнародования претензий Франции на этот регион, на авиапочтовой марке Мадагаскара номиналом в 100 франков была сделана надпечатка  («Земля Адели Дюмон-Дюрвиль»).

Первая почтовая марка ФЮАТ, представлявшая собой почтовую марку Мадагаскара номиналом в 15 франков с надпечаткой  («Французские Южные и Антарктические территории»), появилась в свет 28 октября 1955 года.

Последующие эмиссии 
, и двух авиапочтовых марок номиналом в 50 и 100 франков с изображением императорских пингвинов.

С момента получения статуса территории был эмитирован ряд других почтовых марок,  или .

См. также 
 История почты и почтовых марок Британской антарктической территории
 История почты и почтовых марок Франции

Примечания

Литература 

 
 Couesnon, Pierre and André Guyader. Histoire Postale des Terres Australes et Antarctiques Françaises. — Le Faou: Imprimerie Sofag, 1999. — 320 p. — .
 Dupraz, Gérard et al. Terres Australes et Antarctiques Françaises: catalogue spécialisé. — France: Ed. du Pôle Sud, 1982. — 216 p.
 Joffre, Lucien. Histoire des Timbres et Obliterations des Terres Australes et Antarctiques Francaise. — Paris: Le Monde des philatélistes, 1978. — 56 p.
 Showalter, Stan Dr. The Official Catalog of French Antarctic Stamps. — , NY, USA: F.A.A., 1982. — 32 p.
 Tristant, Henri. Terres Australes et Antarctiques Françaises: Philatélie, Histoire Postale. — Paris: H. Tristant, 1974. — 296 p.

Французские Южные и Антарктические территории
Французские Южные и Антарктические территории
Французские Южные и Антарктические территории